Europaschutzgebiet steht für:
 allgemein Schutzgebiete der Europaebene, siehe Schutzgebiete in Natur- und Landschaftsschutz#Europäisches Schutzgebietsnetz
 in Österreich die Klasse der Natura-2000-Gebiete, siehe Europaschutzgebiet (Österreich)